Jackson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Jackson County (Alabama)
 Jackson County (Arkansas)
 Jackson County (Colorado)
 Jackson County (Florida)
 Jackson County (Georgia)
 Jackson County (Illinois)
 Jackson County (Indiana)
 Jackson County (Iowa)
 Jackson County (Kansas)
 Jackson County (Kentucky)
 Jackson County (Michigan)
 Jackson County (Minnesota)
 Jackson County (Mississippi)
 Jackson County (Missouri)
 Jackson County (North Carolina)
 Jackson County (Ohio)
 Jackson County (Oklahoma)
 Jackson County (Oregon)
 Jackson County (South Dakota)
 Jackson County (Tennessee)
 Jackson County (Texas)
 Jackson County (West Virginia)
 Jackson County (Wisconsin)